Ізоморфі́зм — властивість, що виражає однаковість будови якихось сукупностей елементів, незалежно від природи цих елементів. Взаємна однозначність між системами або об'єктами, що розглядаються. Строго доведений ізоморфізм для систем різної природи дозволяє переносити знання з однієї галузі на іншу.

Ізоморфізм може означати:
 Ізоморфізм — взаємно-однозначна бієкція (відображення) елементів математичної структури на іншу зі збереженням структури.
 Ізоморфізм графів
 Ізоморфізм груп
 Теореми про ізоморфізми
 Ізоморфізм — явище заміщення у кристалічних ґратках одних атомів на інші, близькі за властивостями.
 Ізоморфізм — однаковість за формою мікроекономічних моделей, які описують поведінку споживача і поведінку фірми (див. Мікроекономіка).

Посилання